Le Zeitgeist est un terme allemand signifiant « l'esprit du temps ». Il dénote le climat intellectuel ou culturel d'une ère.

Musique 
 zeitgeist est le quatrième album du groupe japonais The Novembers datant de 2013 ;
 Zeitgeist est un album par le groupe The Smashing Pumpkins datant de 2007 ;
 Zeitgeist est un album par le groupe The Levellers datant de 1995 ;
 Zeitgeist, est une chanson de l'album « 13 » du groupe Black Sabbath.

Bande dessinée 
 Les Aventures de Phoebe Zeit-Geist, un album de Frank Springer (dessins) et Michael O’Donoghue (scénario) publié en France en 1967.

Vidéos 
 Zeitgeist, the Movie (2007), un film documentaire de Peter Joseph ;
 Zeitgeist: Addendum (2008), un film documentaire de Peter Joseph ;
 Zeitgeist: Moving Forward (2011), un film documentaire de Peter Joseph.

Logiciels 
 Zeitgeist est un jeu vidéo sorti en 1996 développé par Kinesoft Development Corp et publié par Taito Inc ;
 Zeitgeist est un navigateur de fichiers, courriels et bookmarks basé sur les dates de dernières utilisations. Il est développé sous licence libre pour l'environnement de bureau GNOME.